Evergreen est le nom anglais des sempervirents (« toujours vert »). Ce nom peut aussi désigner :

Toponymie 

 en Alabama :
 Evergreen (comté d'Autauga, Alabama) ;
 Evergreen (comté de Conecuh, Alabama) ;
 Evergreen (Caroline du Nord) ;
 Evergreen (Colorado) ;
 Evergreen, ville située en Louisiane ;
 la plantation d'Evergreen en Louisiane ;
 Evergreen (Wisconsin) ;
 The Evergreen State, surnom de l'État de Washington.

Sociétés 
 Evergreen Airlines, une compagnie aérienne taiwanaise ;
 Evergreen International Aviation, Inc est une compagnie mondiale de services aéronautiques américaine ;
 Evergreen International Airlines, une compagnie aérienne de fret américaine, propriété de Evergreen International Aviation ;
 Evergreen Marine Corporation, une compagnie maritime taiwanaise de transport de conteneurs ;
 Evergreen Garden Care, société spécialisée dans les produits de jardin possédant les marques KB Jardin, Fertiligène, Naturen, Roundup, Substral, Pelton.

Lieux 

 Evergreen Terrace, lieu de résidence de la famille Simpson ;
 The Evergreen State College, une université d'arts libéraux située à Olympia dans l'État de Washington.

Arts 

Un titre musical ou chanté à qualité de succès intemporel (voir Tube et standard du jazz) ;
 Evergreen un film anglais de 1934 avec Jessie Matthews ;
 Evergreen, une compilation de Yui Sakakibara ;
 Evergreen, personnage du manga Fairy Tail de Hiro Mashima ;
 Evergreen, titre d'une chanson de Barbra Streisand.
 Evergreen est un album d'Echo and the Bunnymen publié en 1997.

Autres 
 Evergreen, un système intégré de gestion de bibliothèque libre ;
 Evergreen, le nom anglais de La Toujours Jeune, une célèbre partie d'échecs.

Notes et références 

Homonymie de toponyme